BKA o B.K.A. puede estar refiriéndose a:

 el Bundeskriminalamt, o la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania;
 el Bundeskanzleramt, o la Cancillería Federal de Austria;
 el código IATA para el Aeropuerto de Bykovo;
 el Biełaruskaja Krajovaja Abarona, grupo armado bielorruso que luchó junto a las Waffen-SS.